San Giuseppe puede referirse a:

 San José en italiano
 San Giuseppe Jato, una localidad italiana de la provincia de Palermo, región de Sicilia
 San Giuseppe Vesuviano, municipio italiano localizado en la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania